Вольдемар Фридрихович Межгайлис (; 22 апреля 1912, Вилькене, Латвия — 1 июня 1998, Рига, Латвия) — латвийский шахматист.

Двукратный чемпион Латвийской ССР 1944 и 1950 гг. Бронзовый призер чемпионата Латвийской ССР 1947 г. Чемпион Латвии среди школьников 1927 г.

В составе сборной Латвии участник двух шахматных олимпиад. В 1936 г. на неофициальной олимпиаде в Мюнхене играл на 6 доске (+4 −5 =1). В 1937 г. в Стокгольме играл на 3 доске (+2 −6 =7). В 1938 г. возглавлял студенческую сборную Латвии.

По воспоминаниям А. Н. Кобленца, Межгайлис был "шахматистом тонкого позиционного стиля".

Во время войны сражался в рядах 43-й гвардейской стрелковой Латышской дивизии, был офицером артиллеристом. После войны работал преподавателем в Латвийской Сельскохозяйственной академии в Елгаве. Позже руководил лабораторией в одном из институтов АН Латвийской ССР.

Спортивные результаты

Литература 
 Кобленц А. Н. Воспоминания шахматиста. — М.: ФиС, 1986. — С. 41—42.

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Вольдемара Межгайлиса на сайте 365Chess

Педагоги Латвии
Педагоги СССР
Шахматисты СССР
Шахматисты Латвии
Участники шахматных олимпиад